Böing ist der Familienname folgender Personen:

 Margarethe Hahn-Böing (1877–1956), deutsche Schriftstellerin
 Wilhelm Eduard Böing, später William Edward Boeing (1881–1956), US-amerikanischer Flugzeugkonstrukteur